Kriváň peut désigner :

 En :
 Montagne dans la chaine des Tatras: Kriváň
 Village du district de Detva: Kriváň
 Montagne dans la chaine de la Petite Fatra: Veľký Kriváň

 (24260) Kriváň, un astéroïde.

Homonymie de toponyme